En Pologne, Laskowiec peut désigner : 

 Laskowiec, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Laskowiec, village de la voïvodie de Łódź,
 Laskowiec, village de la voïvodie de Mazovie,
 Laskowiec, village de la voïvodie d'Opole,
 Laskowiec, village de la voïvodie de Podlachie.